

Sigle 
 New Italian Epic  – corrente letteraria
 Número de identidad de extranjero – codice per l'identificazione fiscale degli stranieri in Spagna

Codici 
 NIE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Niblack (Stati Uniti)